The Last Hurrah (roman), een roman van Edwin O'Connor
The Last Hurrah (1958), een film van John Ford
The Last Hurrah (1977), een film van Vincent Sherman
The Last Hurrah (2009), een film van Jonathan W. Stokes